Шенгуровский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Шенгуры.

Населённые пункты совета 
 
 с. Шенгуры 
 с. Виблые 
 с. Коваленковка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Баранники

Примечания